Eredivisie i ishockey är Nederländernas högsta division i ishockey. Den styrs av det nederländska ishockeyförbundet.

Nederländska mästare

Källor

Externa länkar 
 Webbplats om Eredivisie i ishockey

Ishockey i Nederländerna
Ishockeyserier
Sportevenemang i Nederländerna

en:North Sea Cup